Hackelberg ist der Name von:

 Hackelberg und Landau, österreichisches Hochadelsgeschlecht
 Hackelberg (Rothaargebirge) (690,5 m), Berg im Ziegenhellemassiv, Rothaargebirge bei Züschen, Hochsauerlandkreis, NRW
 Hackelberg (Bayerischer Wald) (1049 m), Berg im Bayerischen Wald, bei Grainet im Landkreis Freyung-Grafenau

Hackelberg ist der Familienname folgender Personen:

 Hanns von Hackelberg (1521–1581), norddeutsche Begebenheit des Wilden Jägers
 Rudolf Adam von Hackelberg und Landau († 1903), steyrischer Großgrundbesitzer und Abgeordneter zum österreichischen Abgeordnetenhaus
 Thea Hackelberg (1911–2000), deutsche Psychiaterin und Lehranalytikerin, siehe Thea Bry

Siehe auch:
 Hacklberg
 Hackelsberg